

Città statunitensi

 Yorktown – città della Contea di Delaware, Indiana
 Yorktown – città della Contea di Page, Iowa
 Yorktown – città della Contea di Westchester, New York
 Yorktown – città della Contea di DeWitt, Texas
 Yorktown – census-designated place della Contea di York, Virginia

Battaglie
 Battaglia di Yorktown, combattuta durante la guerra d'indipendenza americana 
 Assedio di Yorktown, durante la guerra di secessione americana

Navi
USS Yorktown, numerose navi della US Navy